Les ponts de la Mulatière sont :
 le pont ferroviaire de la Mulatière ;
 le pont routier de la Mulatière.